Пилат. 
 Пилат — горный массив в швейцарских Альпах
 Понтий Пилат — историческое лицо, упоминаемое в Новом Завете.

Фамилия
 Пилат, Альберт (1903—1974) — чешский ботаник и миколог.
 Пилат, Игорь Григорьевич (род. 1962) — прокурор Севастополя (2012—2014).
 Пилат, Роман (1846—1906) — польский литературовед.
 Пилат, Станислав — польский литератор.
 Пилат, Станислав (1881—1941) — польский учёный-химик.
 Пилат, Татьяна Львовна — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, 195В года рождения, президент фирмы «Эйкос», г. Алматы. От Аксайского избирательного округа № 1 г. Алматы.